Abaixo a lista de municípios do estado da Bahia por PIB per capita, com base nos levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2012 (ano-base 2014).

PIB per capita
Bahia 2012
2012 no Brasil
Municípios pib per capita 2012